Littorina steht für:
 Littorina (Eisenbahn), leichten Triebwagen mit Wärmekraftantrieb im italienischen Eisenbahnnetz
 Littorina (Schiff), ein Forschungskutter des Helmholtz-Zentrums für Ozeanforschung Kiel (GEOMAR)
 Littorina-Transgression, einer geologischen Stufe der Ostsee-Entwicklung
 Name einer Gattung der Strandschnecken, siehe Littorina (Gattung)